Antonio Felipe María de Orléans, Duque de Montpensier (Palais-Royal, París, 3 de julio de 1775 -  Salt Hill, Inglaterra 18 de mayo de 1807), fue un príncipe francés.

Vida 
Segundo hijo de Luis Felipe II de Orleans y de su esposa, Luisa María Adelaida de Borbón, fue hermano menor del futuro Luis Felipe I de Francia.

En 1791, Antonio Felipe fue nombrado ayudante de campo y, al año siguiente, fue hecho ayudante general. Durante el juicio a Luis XVI intentó sin éxito persuadir a su padre de no votar a favor de la muerte del rey.

En abril de 1793, mientras se desempeñaba como ayudante general en el ejército del Var, fue arrestado y encarcelado en Fort Saint Jean, Marsella. Durante su prisión contrajo la tuberculosis y tuvo un hijo ilegítimo con Françoise Barbaroux. El niño, a quien jamás conoció, fue llamado Jean-Antoine-Philippe Dentend y se convirtió en notario de los Orleans.

El 30 de agosto de 1796, año IV de la república, el Directorio decidió exiliarlo a Filadelfia, donde recibiría una pensión anual 15.000 francos. El 5 de noviembre de ese año, en compañía de su hermano Luis Carlos, conde de Beaujolais, partió de Francia y en febrero del año siguiente arribó a los Estados Unidos, donde se reunió con su hermano mayor Luis Felipe. Durante los dos años siguientes, viajaron por Nueva Inglaterra, los Grandes Lagos y Misisipi.

En 1800, los hermanos regresaron a Europa y se establecieron en Highshot Park, Twickenham, al sureste de Londres. Ese mismo año, Antonio Felipe intentó comprometerse con Lady Charlotte Adelaide Constantia Rawdon, hija del  conde de Moira; sin embargo, su tío el conde de Provenza (futuro Luis XVIII), jefe de los Borbones exiliados, negó la autorización.

En 1807, el avanzado estado de su tuberculosis obligó a su hermano mayor a trasladarlo a Devon. Sin embargo, en el camino, a doce millas de Twickenham, se detuvieron en una posada de Galway, donde tuvo una crisis respiratoria y murió tras negarse a recibir el éter que Luis Felipe intentó administrarle. El funeral fue celebrado en una capilla católica de King Street, Londres, y, gracias a la intervención del príncipe Eduardo de Kent, fue enterrado en la Abadía de Westminster.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en París
Príncipes de sangre
Príncipes de Orleans
Antonio Felipe De Orleans
Personas de la Revolución francesa
Sepultados en la abadía de Westminster
Nobles de Francia del siglo XVIII
Nobles de Francia del siglo XIX